Флаг муниципального образования «Зерногра́дский район» Ростовской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 августа 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5730.

Описание флага 

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос одинакового размера — красной и зелёной, несущее посередине композицию из жёлтого отвлечённого (от краёв) пояса, выложенного (в один ряд) девятью колосьями (без стеблей), из которых средний большего размера, выходит за пределы пояса; в зелени пояс сопровождён белой раскрытой книги, верх которой отчасти накрыт большим колосом.

Обоснование символики 
История одного из крупнейших в Донском округе Мечётинского района (ныне Зерноградский район) началась в 1924 году. В 1928 году принимается решение о развёртывании в Мечётинском районе одного из крупнейших государственных сельскохозяйственных предприятий страны — Учебно-опытного зерносовхоза № 2. В сентябре 1960 года районный центр из станицы Мечётинской перенесён в город Зерноград (развитие которого началось с центральной усадьбы зерносовхоза № 2), а район стал называться Зерноградским.

Ныне Зерноградский район не только крупный производитель сельхозпродукции. Он и важный центр сельскохозяйственной науки, кузница инженерных и экономических кадров для аграрного сектора экономики страны. В районе живут и трудятся около 60-ти докторов наук, более 350-ти кандидатов наук, осуществляют свою деятельность Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им. И. Г. Калиненко, Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технический институт механизации и электрификации сельского хозяйства, Северо-Кавказская машинно-испытательная станция, Азово-Черноморская Государственная агроинженерная академия, Ростовский институт повышения квалификации кадров АПК.

Вся история и жизнь тружеников района связана с зерном. Недаром и район, и его административный центр имеют в своём названии слово «зерно». Поэтому и основной фигурой флага района является хлебный колос полный зерна. Символика зерна многозначна:

— символ обновления жизни, воскресения и плодородия;

— символ начала и конца, дороги;

— символ скрытого потенциала, возможностей, роста.

Пшеничный пояс, состоящий из 9-ти колосков — символизирует единство 8-ми сельских поселений объединившихся вокруг городского поселения (большой колос) в единый район. Пояс из колосьев образно напоминает стену палисада (старинное укрепление), что аллегорически представляет Зерноградский район оплотом продовольственной безопасности Ростовской области.

Книга — символизирует огромный научный и образовательный потенциал района, успешно работающего над созданием новых сортов зерновых культур, технологий и технических средств для сельского хозяйства, подготовкой квалифицированных кадров. Символика книги многозначна:

— символ знаний;

— символ учёности и литературной деятельности;

— символ собирательности и назидательности.

Раскрытая книга символизирует служение науки на благо всего общества.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением книги
Флаги с изображением пшеничного колоса